Котляр  — людина, що займається виготовленням котлів, мідник.

Антропонімія 
 Котляр — переважно українське та єврейське прізвище.
  — циганська етнічна спільнота.

Топонімія 

 Котляр — гірська вершина у системі Великий Кавказ, Азербайджан.
 Котляри — село в Україні, у Харківському районі Харківської області. Населення становить 2086 осіб.
 Котляри — провулок у Київському районі Харкова.
 Котляри — кладовище у Київському районі Харкова.

Див. також 
 Котля́рська — вулиця в Шевченківському районі Львова, неподалік від центру міста.
 Котля́рка — село в Україні, в Попільнянському районі Житомирської області. Населення становить 490 осіб.
 Ґміна Котля — сільська ґміна у південно-західній Польщі. Належить до Ґлоґовського повіту Нижньосілезького воєводства.
 Кеттлери () — німецький шляхетський рід із Вестфалії. Також династія герцогів Курляндії і Семигалії у 1561–1737 роках.

Примітки 

Багатозначні терміни
Ремісники